Соревнования по спортивной гимнастике  впервые появились на летних Олимпийских играх 1896 в Афинах и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр. Первоначально соревнования проходили среди мужчин, женские дисциплины появились на летних Олимпийских играх 1928 в Амстердаме. В этом виде спорта разыгрываются 14 комплектов наград.

Соревнования

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт (после 2016 года)

Гимнасты, выигравшие не менее 5 золотых олимпийских наград

Страны

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по спортивной гимнастике (мужчины)
 Список призёров Олимпийских игр по спортивной гимнастике (женщины)

Ссылки 
 Спортивная гимнастика на Олимпийских играх  

 
Виды спорта на летних Олимпийских играх